Diodogorgia laauense är en korallart som beskrevs av Bayer 1956. Diodogorgia laauense ingår i släktet Diodogorgia och familjen Anthothelidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
laauense